Ramphocelus costaricensis är en fågel i familjen tangaror inom ordningen tättingar. Numera behandlas den vanligen som underart till rödgumpad tangara (Ramphocelus passerinii).

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer utmed Stillahavssluttningen i södra Costa Rica (Puntarenas) och västra Panama. Tidigare urskildes den ofta som egen art, men behandlas numera oftast som underart till rödgumpad tangara.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Referenser

Externa länkar

Tangaror
Fåglar i neotropiska regionen